Semjonov () může být:

 Semjonov (město) – město v Nižněnovgorodské oblasti v Ruské federaci
 Anatolij Semjonov (* 1962) – bývalý ruský hokejový útočník
 Arsenij Semjonov (1935–1976) – ruský sovětský básník a prozaik
 Grigorij Ivanovič Semjonov (1891–1937) – člen strany Eserů, vrah ruského politika V. Volodarského
 Grigorij Michajlovič Semjonov (1890–1946) – vojenský velitel Bílé armády
 Konstantin Semjonov (* 1978) – bývalý reprezentant Běloruska v judu
 Konstantin Sergejevič Semjonov (* 1989) – ruský volejbalista a reprezentant v plážovém volejbalu
 Mingijan Semjonov (* 1990) –  ruský zápasník a olympionik
 Nikolaj Nikolajevič Semjonov (1896–1986) – ruský fyzik a chemik
 Uljana Semjonovová (* 1952) – lotyšská basketbalistka
 Vjačeslav Semjonov (1947–2022) – ukrajinský fotbalista